Энес Башар (; 30 апреля 1993, Шишли, Стамбул, Турция) — турецкий борец греко-римского стиля, призёр чемпионата Европы.

Спортивная карьера 
Борьбой занимается с 2005 года. В 2008 году стал бронзовым призёром чемпионата Европы среди кадетов в латвийском Даугавпилсе, а в следующим году в сербском Зренянине стал победителем. В 2012 году в тайском городе Паттайя стал бронзовым призёром чемпионата мира среди юниоров. В 2014 году в составе сборной Турции занял 5 место на Кубке мира в Тегеране. В 2015 и 2016 году становился бронзовым призёром чемпионата Европы среди молодёжи U23 в Польше и в Болгарии соответственно. В мае 2016 года стал бронзовым призёром Кубка мира в команде в иранском Ширазе. В 2017 году на Кубке мира стал четвертым. В мае 2018 года стал бронзовым призёром чемпионата Европы в Каспийске, обыграв в схватке за 3 место датчанина Фредрика Бьеррехууса. В 2019 году принимал участие на Военных играх в Ухане, где занял 9 место.

Спортивные результаты 
 Чемпионат Европы по борьбе среди кадетов 2008 — ;
 Чемпионат Европы по борьбе среди кадетов 2009 — ;
 Чемпионат мира по борьбе среди юниоров 2012 — ;
 Кубок мира по борьбе 2014 — 5;
 Чемпионат Европы по борьбе U23 2015 — ;
 Чемпионат Европы по борьбе U23 2016 — ;
 Кубок мира по борьбе 2016 — ;
 Чемпионат мира среди студентов 2016 — ;
 Кубок мира по борьбе 2017 — 4;
 Чемпионат Европы по борьбе 2018 — ;
 Европейские игры 2019 — 8;
 Летние Всемирные военные игры 2019 — 9
 Чемпионат Европы по борьбе 2020 — 8;

Примечания

Ссылки 
 

Борцы Турции